Paul Jones (filmproducent) (1901–1968), Amerikaans filmproducent
 Paul Jones (voetballer) (1967), Welsh voetballer
 Paul Jones (worstelaar), Amerikaans professioneel worstelaar en -manager
 Paul Jones (zanger) (1942), Engels zanger van de band Manfred Mann
 Paul Jones (saxofonist), Amerikaans jazzsaxofonist